een hunebed, zie G4 (hunebed)
 een militaire sectie, zie: Sectie 4
 een processor, toegepast door Apple; zie PowerPC G4
 de 4 grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zie: G4 (Nederland)
 een televisiezender, zie G4 (televisiezender)
 een lampvoet, zie Bipin voet
 een verkeersweg:
 G4 (China), een autosnelweg in China
 G4 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 een Britse zanggroep, G4 (groep)